Cammisar oder Cammissar ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Cammissar (1873–1962), elsässischer Maler
 Rudolf Cammisar (1891–1983), deutscher Maler